Göber ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Göber (1929–2010), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Reinhard Göber (* 1959), deutscher Theater-Regisseur, Universitätsdozent und Festivalleiter
 Willi Göber (1899–1961), deutscher Bibliothekar